Повх — українське прізвище.

 Повх Антон Дмитрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Повх Володимир Володимирович — голова Хмельницької обласної громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Повх Іван Лукич (1909—1997) — український радянський вчений у галузі гідромеханіки й аеромеханіки.
 Повх Лідія Петрівна (* 1961) — поетеса, «Відмінник освіти України»
 о. Повх Маріян — ігумен Бучацького монастиря
 Повх Марія (* 1989) — українська спортсменка, веслувальниця на байдарках.
 Повх Микола Іванович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Повх Олеся Іванівна (* 1987) — легкоатлетка, бронзова медалістка Олімпійських ігор і чемпіонату світу, чемпіонка Європи.

Див. такий 
 Повх (значення)

Примітки 

Українські прізвища